Дессе (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Дессе, Жозеф Мари (1764—1834) — французский дивизионный генерал (с 9 июля 1809 г.), граф Империи (с 1810 г.).
 Дессе, Натали (род. 1965) — французская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Дессе, Франсуа (род. 1982) — французский археолог.